Догари има више значења:

 Догари (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Догари (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији